Миттлершпиц () — гора, расположенная на границе Лихтенштейна и Швейцарии в горном хребте Рэтикон, расположенная к югу от деревни Вангерберг. Высота — 1897 м.(6224 футов) На востоке восточные Альпы города Бальзерс.

Горы Лихтенштейна
Альпы